Furtmühle ist ein geographischer Name:

Orte:
 Furtmühle (Bergatreute), Hof der Gemeinde Bergatreute im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Furtmühle (Biberbach), Einöde des Marktes Biberbach, Landkreis Augsburg, Bayern
 Furtmühle, früherer Name von Furthmühle (Egenhofen), Ortsteil der Gemeinde Egenhofen, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Furtmühle (Kißlegg), Weiler der Gemeinde Kißlegg im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Furtmühle (Pfullendorf), Haus im Stadtteil Großstadelhofen von Pfullendorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Furtmühle (Söchtenau), Einöde der Gemeinde Söchtenau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Furtmühle (Tapfheim), Einöde der Gemeinde Tapfheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Furtmühle (Titting), Einöde des Marktes Titting, Landkreis Eichstätt, Bayern

Bauwerke:
 Furtmühle (Unterdietfurt), Mühle in der Teilgemarkung Huldsessen der Gemeinde Unterdietfurt, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 
Siehe auch:
 Furthmühle (Begriffsklärung)